Арти́ст (, средневеково-лат. artista — искусник, художник, мастер от  — искусство) — многозначный термин. В женском роде — «артистка».
 Артист 
 Артист 
 Артист в максимально широком смысле — мастер, искусник.
 Артист в узком смысле — актёр.
 Артист в переносном смысле — притворщик.
 Артист, Джейкоб (род. 1992) — американский актёр.
 «Артист» — иллюстрированный театральный, музыкальный и художественный журнал (XIX в.)
 «Артист» — телевизионное шоу талантов телеканала «Россия 1».
 «Артист» — фильм 2011 года режиссёра Мишеля Хазанавичуса.
 «Артистка» — фильм 2007 года режиссёра Станислава Говорухина.
 Артист (фильм, 1983)
 «Артист» — альбом рок-группы «Кукрыниксы».
 Артист балета — танцовщик, исполняющий в балетном спектакле танцы и сцены, созданные балетмейстером.
 Артист цирка
 Артист одного хита — языковое клише.

Звания 
 «Заслуженный артист РСФСР» — почётное звание.
 «Заслуженный артист Российской Федерации» — почётное звание.
 «Заслуженный артист Императорских театров» — почётное звание.
 «Народный артист СССР» — почётное звание.
 «Народный артист РСФСР» — почётное звание.
 «Народный артист Российской Федерации» — почётное звание.
 Артист ЮНЕСКО во имя мира